Ec (o EC) puede referirse a:
 El concentrado emulsionable (o EC).
 El número EC (de las siglas del inglés Enzyme Commission Numbers), esquema de clasificación numérica para las enzimas, con base en las reacciones químicas que catalizan.
 En aviación civil, abreviación de España.
 Era común (EC), forma alternativa para referirse a la expresión «después de Cristo» (d.C.)
 EC, código del país Ecuador en estándar ISO3166-1.
 .ec, dominio de nivel superior geográfico para Ecuador.
 EC Comics, una editorial estadounidense.
 La electroforesis capilar, técnica utilizada para separar las diferentes moléculas presentes en una disolución.
 EuroCity, denominación que se utiliza para trenes de larga distancia convencionales que unen diversos países europeos.
 Environment Canada, un ministerio del gobierno de Canadá.
 El exaculombio.
 El dólar del Caribe Oriental (EC$), moneda de curso legal en Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Anguila y Montserrat.
 La conductividad eléctrica (o EC, siglas del inglés electric conductivity), la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través suyo.
 La curva elíptica (o EC, siglas del inglés elliptic curve), en matemáticas.

Siglas